GHZ steht für:

 die Geothermische Heizzentrale Neubrandenburg
 GHZ-Zustand, ein Begriff aus der Quantenphysik

GHz steht für:
 Gigahertz, eine Milliarde Schwingungen/Vorgänge pro Sekunde

Ghz steht für:
 Großherzog

GHZ